Lyrocephaliscus is een geslacht van uitgestorven  trematosauride temnospondylen binnen de familie Trematosauridae.

In 1913 benoemde Carl Wiman een Lyrocephalus euri maar zonder beschrijving zodat het een nomen nudum bleef. In 1914 werd de soort geldig benoemd. De geslachtsnaam betekent 'lierkop' in het Grieks.

Het holotype PIU U.1, een schedel, werd gevonden op Spitsbergen. In 1961 werd het een lectotype toen Oskar Kuhn het materiaal wat beperkte in toewijzing. Ander materiaal werd toegewezen, bestaande uit losse botten. Het later toegewezen SVT 520 is een skelet met schedel.

Classificatie 
Hieronder is een cladogram van Steyer (2002) dat de fylogenetische verwantschappen van trematosauriden toont:

Uitgestorven amfibieën